La masse terrestre peut désigner :
 la masse de la planète Terre (cet article traite aussi de l'histoire de la mesure de cette masse).
 la masse terrestre en tant qu'unité conventionnelle de masse, utilisée notamment pour exprimer la masse des planètes.